Verschreibung steht für:

 Rezept (Medizin), die Ausstellung eines medizinischen Rezepts
 das Abschließen einer schriftlichen Bürgschaft

Siehe auch:

 Verschreiben